Алекса́ндр Анато́льевич Орло́в () — российский историк. Доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.

Биография 
В 1990—1992 годах работал учителем истории и обществознания в московской средней школе № 1221 (37) и в то же время сам учился на вечернем отделении исторического факультета Московского государственного открытого педагогического института (МГОПУ, ныне МГГУ им. М. А. Шолохова), который с отличием окончил в 1993 году по специальности «История» (квалификация — учитель истории и социально-политических дисциплин). В 1994 году поступил в очную аспирантуру и в то же время преподавал на кафедре всеобщей истории исторического факультета МГОПУ. По окончании аспирантуры в 1997 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Англо-русские взаимоотношения в годы наполеоновских войн (1805—1814 гг.)» (07.00.03 — Всеобщая история [соответствующего периода]).

В 1997—2001 годах — старший преподаватель кафедры всеобщей истории МГОПУ, в 2001—2011 — доцент кафедры всеобщей истории Московского государственного гуманитарного университета (МГГУ). С 2006 года обучался в очной докторантуре МГГУ, а в 2009 защитил докторскую диссертацию по теме «Проблема нового мирового порядка в отношениях Великобритании и России в первой половине XIX века». С 2011 года — профессор кафедры зарубежной истории МГГУ.

После реорганизации 26 февраля 2015 года МГГУ им. М. А. Шолохова присоединением его к Московскому педагогическому государственному университету (МПГУ) Орлов продолжил свою научно-педагогическую деятельность на кафедре новой и новейшей истории Института истории и политики МПГУ. С 1 декабря того же года (по настоящее время) — профессор кафедры новой и новейшей истории МПГУ.

Принимал участие во многих научных конференциях, в числе которых международные как в России, так и за рубежом. Наиболее видное место из числа последних занимает «Российская империя 1790—1830 гг.: В поисках нарративов для Александровской эпохи (The Russian Empire 1790—1830: In Search for Narratives for the Alexandrine Age)», состоявшаяся в марте 2017 года в Майнцском университете (Германия), где Орлов выступил с докладом: «Британское влияние на идеи модернизации России в период правления императора Александра I (1801—1825 гг.)».

Читал лекции и вёл семинарские занятия по дисциплинам «Отечественная история», «История средних веков», «История стран Востока в средние века», «Новая история стран Европы и Америки», «Основы научно-исследовательской работы студентов», «История отечественного государства и права», «История экономики» и др. Читал лекции 1 и 12 октября 2019 года на просветительском проекте Российского военно-исторического общества лектории «Эхо наших побед».

С 2006 года является членом историко-патриотического общества «Багратион». С 2009 года — ответственный секретарь, а с 2013 — заместитель главного редактора журнала «Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Серия: История и политология». С 1 декабря того же года — заместитель главного редактора журнала «».

Награды 
 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1987)
 Почётный знак «50 лет МГОПУ им. М. А. Шолохова» (2001)
 Почётный знак Общественного совета по увековечению памяти Отечественной войны 1812 года «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года» (2012)

Библиография 
Диссертации
 
 

Монографии
 
 
 
 
 

Учебные пособия

Литература 
 

Рецензии

Ссылки 
 
 

Выпускники МГГУ им. М. А. Шолохова
Преподаватели МПГУ
Преподаватели Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова
Англоведы России